Als Weltmeisterschaft 1936 oder WM 1936 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1936 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1936
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1936 in Mülhausen (Frankreich)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1936 in Montepellier (Frankreich)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1936 in Barcelona (Spanien)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1936 in Köln (Deutschland)
 Einband-Weltmeisterschaft 1936 in Nizza (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1936 in New York (USA)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1936 in Malo-les-Bains (Frankreich)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1936 in Paris (Frankreich)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1936 in London (England)
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1936, siehe Olympische Winterspiele 1936/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1936
 Internationale Fechtmeisterschaften 1936
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1936, siehe Olympische Winterspiele 1936/Ski Nordisch
 Tischtennisweltmeisterschaft 1936
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1936
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1936

!
Weltmeisterschaften nach Jahr